Церковь Воскресения Христова (Воскресенская церковь) — православный храм в Осташкове.

Церковь и её отдельно стоящая шатровая колокольня были построены в 1677-1689 гг. Это старейшие из сохранившихся зданий города. Первоначальный вид церкви искажён многочисленными позднейшими переделками.

Храм представляет собой каменную пятиглавую пятипрестольную церковь. С востока — алтарная апсида, с запада — трапезная, крытая сомкнутым сводом, с юга и севера — приделы. Церковь украшена: на барабанах — аркатурно-колончатые пояски, по фасадам — наличники из фигурного кирпича.

Долгое время она принадлежала в силу дарения князем Волоцким Иосифо-Волоцкому монастырю.

Позже, к 1697 году, рядом с Воскресенской церковью был возведён Троицкий собор.

В храме трудился в конце XVIII века известный своими работами в храмах Нило-Столобенской пустыни лепщик Кондратий Конягин, которому современные искусствоведы приписывают почитаемое как чудотворное изображение преподобного Нила Столобенского.

Литература 
 А. А. Галашевич «Художественные памятники Селигерского края»

Примечания 

Храмы Осташкова
Осташков